

Localidades 

 Méré (Yonne)
 Méré (Yvelines)

Ver também
 Erpe-Mere

Desambiguações de topônimos